2 miejscowości w Polsce:
 Metelin – wieś w woj. lubelskim, w pow. hrubieszowskim, w gminie Hrubieszów
 Metelin – kolonia w woj.lubelskim, w pow. kraśnickim, w gminie Urzędów